Sergio Matto – urugwajski koszykarz, dwukrotny brązowy medalista olimpijski z Helsinek i Melbourne
 Monte Matto – szczyt w Alpach Nadmorskich, części Alp Zachodnich